

Geografia de Portugal 
 Évora — cidade portuguesa
 Distrito de Évora — distrito português
 Arquidiocese de Évora — arquidiocese portuguesa
 Évora de Alcobaça — freguesia
 Évora Monte — freguesia do concelho de Estremoz

Outros usos 
 Évora (navio) — da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses

Desambiguações de topônimos